Seabird bezeichnet als geografischer Name:
 Seabird (Western Australia), Ort in Australien

Sonstiges:
 Seabird (Band), Band aus Kentucky
 Seabird Seeker, Beobachtungsflugzeug aus Australien
 SeaBird Designs, Kajakhersteller aus Norwegen